Kurfürstin Margaret(h)e oder Kurfürstin Margaret(h)a ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Margaretha von Österreich (1416–1486), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Margarethe von Savoyen (1420–1479), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz
 Margarete von Sachsen (1449–1501), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Margarete von Bayern (1456–1501), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz

siehe auch:
 Blanca Margarete von Valois (1316 oder 1317–1348), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Margarita Theresa von Spanien (1651–1673), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen